Ключи́ — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Ключи — посёлок в Рогачёвском районе Гомельской области.

Казахстан 
 Ключи — село в Шортандинском районе Акмолинской области.
 Ключи — до 1999 года название села Карабулак Талгарского района Алматинской области.

Россия 
Республика Алтай
 Ключи — посёлок в Майминском районе.

Алтайский край
 Ключи — посёлок в Бийском районе.
 Ключи — село в Каменском районе.
 Ключи — село в Ключевском районе.
 Ключи — село в Топчихинском районе.
 Ключи — село в Тюменцевском районе.

Амурская область
 Ключи — село в Белогорском районе.
 Ключи — село в Константиновском районе.

Башкортостан
 Ключи — село в Аскинском районе.
 Ключи — деревня в Благовещенском районе.

Белгородская область
 Ключи — хутор в Новооскольском районе.

Бурятия
 Ключи — село в Иволгинском районе.

Волгоградская область
 Ключи — хутор в Кумылженском районе.

Вологодская область
 Ключи — деревня в Белозерском районе.

Воронежская область
 Ключи — хутор в Нижнедевицком районе.
 Ключи — хутор в Репьёвском районе.

Ивановская область
 Ключи — деревня в Гаврилово-Посадском районе.

Иркутская область
 Ключи — деревня в Аларском районе.
 Ключи — деревня в Боханском районе.
 Ключи — деревня в Казачинско-Ленском районе.
 Ключи — село в Куйтунском районе.
 Ключи — деревня в Усть-Удинском районе.
 Ключи — деревня в Черемховском районе.

Калужская область
 Ключи — деревня в Спас-Деменском районе.

Камчатский край
 Ключи — посёлок в Усть-Камчатском районе.

Кемеровская область
 Ключи — деревня в Крапивинском районе.
 Ключи — посёлок в Новокузнецком районе.
 Ключи — посёлок в Прокопьевском районе.

Кировская область
 Ключи — деревня в Верхошижемском районе.
 Ключи — деревня в Кильмезском районе.
 Ключи — деревня в Пасеговском сельском поселении Кирово-Чепецкого района.
 Ключи — деревня в Поломском сельском поселении Кирово-Чепецкого района.
 Ключи — посёлок в Чепецком сельском поселении Кирово-Чепецкого района.
 Ключи — деревня в Котельничском районе.
 Ключи — деревня в Вичевском сельском поселении Кумёнского района.
 Ключи — деревня в Вожгальском сельском поселении Кумёнского района.
 Ключи — деревня в Кумёнском сельском поселении Кумёнского района.
 Ключи — деревня в Немском районе.
 Ключи — деревня в Перевозском сельском поселении Нолинского района.
 Ключи — деревня в Шварихинском сельском поселении Нолинского района.
 Ключи — деревня в Слободском районе.
 Ключи — деревня в Унинском районе.
 Ключи — деревня в Шабалинском районе.
 Ключи — село в Шабалинском районе.
 Ключи — деревня в Яранском районе.

Костромская область
 Ключи — деревня в Вохомском районе.
 Ключи — деревня в Галичском районе.
 Ключи — деревня в Октябрьском районе.

Красноярский край
 Ключи — село в Ачинском районе.
 Ключи — деревня в Балахтинском районе.
 Ключи — деревня в Каратузском районе.

Курганская область
 Ключи — посёлок в Каргапольском районе.
 Ключи — деревня в Шадринском районе.
 Ключи — деревня в Шатровском районе.

Курская область
 Ключи — деревня в Тимском районе.

Ленинградская область
 Ключи — деревня в Киришском районе.

Липецкая область
 Ключи — деревня в Лебедянском районе.

Нижегородская область
 Ключи — деревня в Городецком районе.
 Ключи — деревня в городском округе Семёновский, Ивановский сельсовет.
 Ключи — деревня в городском округе Семёновский, Пафнутовский сельсовет.
 Ключи — деревня в Тонкинском районе.

Новгородская область
 Ключи — деревня в Валдайском районе.
 Ключи — деревня в Парфинском районе.

Новосибирская область
 Ключи — посёлок в Новосибирском районе.

Омская область
 Ключи — посёлок в Омском районе.

Оренбургская область
 Ключи — село в Грачёвском районе.
 Ключи — село в Тюльганском районе.

Орловская область
 Ключи — исчезнувший посёлок в Новосильском районе, Прудовский сельсовет.
 Ключи — исчезнувший посёлок в Новосильском районе, Бабонинский сельсовет.

Пензенская область
 Ключи — село в Белинском районе.
 Ключи — село в Вадинском районе.
 Ключи — деревня в Каменском районе.
 Ключи — село в Камешкирском районе.
 Ключи — село в Малосердобинском районе.
 Ключи — посёлок в Никольском районе.
 Ключи — деревня в Пензенском районе.

Пермский край
 Ключи — деревня в Губахинском муниципальном округе
 Ключи — деревня в Добрянском районе.
 Ключи — деревня в Бородульском сельском поселении Верещагинского района.
 Ключи — деревня в Путинском сельском поселении Верещагинского района.
 Ключи — деревня в Кудымкарском районе.
 Ключи — деревня в Нытвенском районе.
 Ключи — посёлок в Октябрьском районе.
 Ключи — деревня в Оханском районе.
 Ключи — деревня в Очёрском районе.
 Ключи — деревня в Пермском районе.
 Ключи — деревня в Сивинском районе.
 Ключи — село в Суксунском районе.
 Ключи — деревня в Чернушинском районе.
 Ключи — деревня в Чусовском городском округе.
 Ключи — деревня в Пожвинском сельском поселении Юсьвинского района.
 Ключи — деревня в Юсьвинском сельском поселении Юсьвинского района.

Псковская область
 Ключи — деревня в Палкинском районе.

Рязанская область
 Ключи — деревня в Путятинском районе.
 Ключи — село в Сасовском районе.

Самарская область
 Ключи — село в Исаклинском районе.

Саратовская область
 Ключи — село в Базарно-Карабулакском районе.
 Ключи — посёлок в Балашовском районе.
 Ключи — село в Вольском районе.
 Ключи — село в Красноармейском районе.
 Ключи — село в Лысогорском районе.
 Ключи — село в Ртищевском районе.

Сахалинская область
 Ключи — село в Тымовском городском округе.
 Ключи — село в городском округе «Южно-Сахалинск».

Свердловская область
 Ключи — деревня в муниципальном образовании Алапаевское.
 Ключи — деревня в Белоярском городском округе.
 Ключи — село в Ирбитском муниципальном образовании.
 Ключи — деревня в Каменском городском округе.
 Ключи — деревня в Сысертском городском округе.

Смоленская область
 Ключи — деревня в Угранском районе.

Татарстан
 Ключи — село в Бугульминском районе.

Тверская область
 Ключи — посёлок в Кувшиновском районе.

Томская область
 Ключи — посёлок в Томском районе.

Тюменская область
 Ключи — посёлок в Нижнетавдинском районе.

Удмуртия
 Ключи — посёлок в Кезском районе.
 Ключи — деревня в Можгинском районе.
 Ключи — деревня в Шарканском районе.

Челябинская область
 Ключи — посёлок в Еманжелинском районе.
 Ключи — деревня в Снежинском городском округе.
 Ключи — деревня в Сосновском районе.
 Ключи — деревня в Увельском районе.
 Ключи — посёлок в Чебаркульском районе.

Ярославская область
 Ключи — деревня в Ярославском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Ключи — село в Симферопольском районе.

Прочее 
 Ключи — бывшая железнодорожная станция в Сахалинской области.
 Ключи (группа) — московская поп-рок-группа, основанная в 1998 году.

См. также 
 «Ключи от неба»
 Ключ
 Новые Ключи
 Свободные Ключи